Deqian si bezeichnet:

 Lamo-Dechen-Kloster (Jainca)
 Dechen-Kloster (Guide)